Села:
 Старі Кошари — Волинська область, Ковельський район
 Старі Кошари — Миколаївська область, Первомайський район

 Старі Кошари — колишня назва села Кошари Роздільнянського району Одеської області